Сяо Чжаоє (кит. традиц.: 蕭昭業; піньїнь: Xiao Zhaoye; 473–494) — третій імператор Південної Ці з Південних династій. 
 25102 Чжаоє (25102 Zhaoye) — астероїд головного поясу.